«Су́пер» (от  — сверху, над):
 «Супер» — американская кинокомедия 2010 года.
 «Супер» — бывший общероссийский развлекательный телеканал (с 1 февраля 2021 называется «Суббота!»).
 Super — альбом британской группы Pet Shop Boys 2016 года.
 Супер — обиходное название суперобложки.
 Супер — высшая оценка чего-либо, слово также употребляется в качестве приставки.
 Супер — обобщённое название процессорной техники.

См. также 

 Superb

Примечания